

Astronomia 
 2879 Shimizu – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Shimizu – cittadina giapponese della prefettura di Shizuoka
 Shimizu – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō

Trasporti 
 Shimizu – stazione della metropolitana di Osaka in Giappone

Persone 
 Ai Shimizu (1981) – doppiatrice giapponese
 Ayano Shimizu (1998) – tennista giapponese
 Hiroshi Shimizu (1903-1966) – regista giapponese
 Hiroyasu Shimizu (1974) – pattinatore di velocità su ghiaccio giapponese
 Jenny Shimizu (1967) – supermodella e attrice statunitense
 Kaori Shimizu (1997) – doppiatrice giapponese
 Kazuo Shimizu (1975) – ex calciatore giapponese
 Keigo Shimizu (1939) – ex nuotatore giapponese
 Ken Shimizu (1979) – attore pornografico giapponese
 Kenji Shimizu (1940) – artista marziale giapponese
 Kinjirō Shimizu (...) – ex calciatore giapponese
 Kōhei Shimizu (1989) – calciatore giapponese
 Kon Shimizu (1912-1974) – fumettista e vignettista giapponese
 Kunihiro Shimizu (1986) – pallavolista giapponese
 Masahiro Shimizu (1964) – pilota motociclistico giapponese
 Mitsumi Shimizu (1888-1971) – ammiraglio giapponese
 Naoemon Shimizu (...–1945) – calciatore giapponese
 Norihisa Shimizu (1976) – ex calciatore giapponese
 Reiko Shimizu (1963) – fumettista giapponese
 Reruhi Shimizu (1993) – saltatore con gli sci giapponese
 Ryūzō Shimizu (1902–...) – calciatore giapponese
 Saki Shimizu (1991) – cantante giapponese
 Satoshi Shimizu (1986) – pugile giapponese
 Shigeto Shimizu (1953) – ex cestista giapponese
 Takashi Shimizu (1972) – regista e sceneggiatore giapponese
 Yoshisada Shimizu (1943) – astronomo giapponese
 Yuki Shimizu (...) – fumettista giapponese
 Yuko Shimizu (1946) – designer giapponese
 Zenzo Shimizu (1891-1977) – tennista giapponese